Siloam Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Siloam Township (Arkansas)
 Siloam Township (North Carolina)